11-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 11-я параллель северной широты
 11-я параллель южной широты

См. также 
 11-й меридиан